Arras kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Komuna e Arrasit, kommun, Dibër prefektur,

Frankrike 

 Arras-sur-Rhône, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Arras-en-Lavedan, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Arras, departementshuvudort och kommun, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 

Robotskapade Albanienförgreningar